Чупа́н-ата́ () — персонаж среднеазиатских преданий, почитаемый в качестве святого, покровителя пастухов и бараньих стад. С именем Чупан-аты связан ряд топонимов и архитектурно-мемориальных объектов в Узбекистане:

 Чупан-ата — возвышенность с мавзолеем, где якобы похоронён Чупан-ата, близ Самарканда
 Комплекс Чупан-ата — архитектурно-мемориальный комплекс в Ташкенте, посвящённый Чупан-ате
 Мавзолей Чупан-ата — мавзолей (вероятно, кадамжой) в составе ташкентского архитектурного комплекса
 Мечеть Чупан-ата — мечеть в составе ташкентского архитектурного комплекса
 Кладбище Чупан-ата — кладбище при ташкентском архитектурном комплексе
 Чупан-ата — махалля в Чиланзарском районе Ташкента
 Чупан-ата — махалля в Учтепинском районе Ташкента
 Чупан-ата — махалля в Шайхонтохурском районе Ташкента

См. также 
 Чапаната или Чупаната — канал в Ташкенте, подходящий к территории архитектурного комплекса
 Улица Чапаната — улица в Ташкенте близ архитектурно-мемориального комплекса